Miejscowości w Polsce:
 Tłokinia Kościelna
 Tłokinia Mała
 Tłokinia Nowa
 Tłokinia Wielka